Mirabella - współcześnie powstałe imię żeńskie, początkowo używane w krajach  francusko i angielskojęzycznych jako Mirabelle, pochodzące od łacińskiego słowa mirabilis oznaczającego "wspaniały".

Mirabella imieniny obchodzi 27 września.

Imiona żeńskie